Вячеслав Николаевич Платон (род. 24 января 1973, Каушаны, Молдавская ССР) — молдавский политик, юрист и бизнесмен, бывший депутат парламента Молдовы с 2009 по 2010.

Шестой в списке молдавских миллионеров и в последние годы он был публично обвинён в мошенничестве и экономических преступлениях. Прозван в СМИ «рейдером номер 1 в СНГ».

В 1994 стал вице-президентом совета директоров банка «Молдиндконбанк», а потом и вице-президентом совета банка «Инвестприватбанк» (оба молдавские банки). Имеет и российское гражданство.

Являясь русскоязычным молдаванином, в одном интервью 2016 года, Платон заявил что для Молдавии «единственный выход из ужасной ситуации, в которой находится, является объединение с Румынией».

Арест 
25 июля 2016 года молдавскими властями Вячеслав Платон был объявлен в международный розыск с обвинением в получении нерентабельных кредитов от «Банка де Економий» в размере 800 миллионов лей. Вечером 25 июля Платон был задержан СБУ и Генпрокуратурой Украины.
 
29 августа 2016 года Вячеслав Платон был экстрадирован в Молдавию и помещён в камеру тюрьмы № 13, в которой также сидел и бывший премьер Молдавии Владимир Филат. Среди адвокатов Платона — Илья Новиков, российский юрист, бывший игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?». 

20 апреля 2017 года Буюканским районным судом Кишинёва Платон был приговорён к 18 годам тюремного заключения по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов (см. Российский ландромат) и хищении более 20 миллионов долларов из молдавского Banca de Economii.

Однако в январе 2020 года Апелляционная палата Кишинёва отменила приговор и отправила дело на пересмотр. В мае 2020 года генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло сообщил, что дело Вячеслава Платона было полностью сфабриковано. В июне 2020 года он был освобождён из заключения.

14 июня 2021 года суд, пересматривавший дело Платона, оправдал его. Однако в отношении Платона расследовалось ещё несколько уголовных дел. 18 июля 2021 года было сообщено, что он покинул Молдавию, чтобы просить политического убежища в Великобритании. После этого, 12 августа 2021 года, по делу об «активной коррупции» и мошенничестве, он был объявлен в розыск и было принято заочное решение о его аресте.

Семья
Жена — Евгения Тульчевская, украинка. В 20 лет она победила в конкурсе «Мисс Украина 2009».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте парламента Молдовы
 Relațiile lui Platon cu Moldindconbank// Rise Moldova
 Furtul de la BEM, „joacă de copii” față de tranzacțiile actuale controlate de Platon și Filat, politics.md
 BEM e floare la Ureche! PLATON omoară sistemul bancar cu ajutorul lui Filat?, moldova24.info

Депутаты парламента Молдавии
Юристы Молдавии
Предприниматели Молдавии